Le nom Jerry a été utilisé pour nommer plusieurs cyclones tropicaux de l'Atlantique nord.

 Ouragan Jerry (1989), un ouragan qui traversa la péninsule du Yucatán et frappa le Texas, tuant 3 personnes et causant  en dommages ;
 Tempête tropicale Jerry (1995), une tempête qui s'est formée au large de la Floride et a touché la côte à deux reprises, causant six morts et  de dollars de dommages ;
 Tempête tropicale Jerry (2001), une tempête qui a traversé le sud de la Barbade et s'est dissipée dans la mer des Caraïbes sans causer de dégâts ;
 Tempête tropicale Jerry (2007), une tempête qui s'est formée dans le centre-nord de l'Atlantique et est restée loin de la terre ;
 Tempête tropicale Jerry (2013), une tempête qui s'est formée loin de la terre ;
 Ouragan Jerry (2019).

Ouragan homonyme
Tempête tropicale homonyme